

Кларіон — місто, штат Айова
 Кларіон — місто, штат Пенсільванія
 Кларіон Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія